

Бостан — село, Каракіянський район, Мангістауська область
 Бостан — село, Кербулацький район, Жетисуська область

Бостан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди

 Бостан Олександр Георгійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Див. також 
 Бостанкум